L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis d'Astana se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La belge Alison Van Uytvanck remporte son  WTA en dominant en finale la kazakhe Yulia Putintseva.
La paire Anna-Lena Friedsam et Monica Niculescu remporte le double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Astana (ATP 2021)
 Tournoi de tennis d'Astana
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2021
Astana
Tennis en septembre 2021
Tennis en octobre 2021
Tennis